Дисторзија (лат. извијање, искретање), може се односити на:

у оптици: деформација лика добијеног оптичким инструментом или системом таквих инструмената.
у акустици: промјена фреквентне карактеристике звука приликом његовог простирања или преношења кроз апаратуре.
у електротехници: Изобличење сигнала - дисторзија
у медицини: угануће, извијање, искретање зглоба
 Дисторзија (албум)

Оптика
Акустика
Електротехника